Luke Jensen e Murphy Jensen hanno battuto in finale Marc-Kevin Goellner e David Prinosil 6-4, 6-7, 6-4.

Teste di serie

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (semifinali)
 John Fitzgerald /  Anders Järryd (terzo turno)
 Mark Kratzmann /  Wally Masur (semifinali)
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (terzo turno)
 Patrick McEnroe /  Jonathan Stark (primo turno)
 Grant Connell /  Patrick Galbraith (primo turno)
 Danie Visser /  Laurie Warder (primo turno)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (secondo turno)

 Steve DeVries /  David Macpherson (primo turno)
 Jakob Hlasek /  Marc Rosset (primo turno)
 Ken Flach /  Rick Leach (secondo turno)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (quarti di finale)
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (secondo turno)
 Shelby Cannon /  Scott Melville (primo turno)
 Richey Reneberg /  David Wheaton (primo turno)
 Glenn Michibata /  David Pate (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1993